Nova Ordem Mundial - um conceito socioeconômico pós-guerra Fria
Ou ainda:
 Nova Ordem (nazismo) - um sistema político, econômico, territorial e social que a Alemanha nazista tentou estabelecer na Europa e posteriormente, em todo o mundo
 Nova Ordem Mundial (teoria conspiratória) – uma organização secreta que controla e manipula o mundo
 Nova Ordem Mundial (fé bahá'í) - na Fé Bahá'í, refere-se ao sistema de ensinamentos da religião
 Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação - um projeto internacional de reorganização dos fluxos globais de informação por meio de diversas ações de governo e do terceiro setor

Ver também 

Desambiguação